Бамбле () — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Лангесунн. Официальный язык коммуны — нейтральный. Население коммуны на 2007 год составляло 14 109 чел. Площадь коммуны Бамбле — 303,75 км², код-идентификатор — 0814.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Примечания

См. также 
 Коммуны Норвегии

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии